Ce qui rend quelqu'un indigne de recevoir un bien matériel ou un titre de reconnaissance ; cela peut être :
 Le crime d'indignité nationale qui consiste à avoir, "postérieurement au  :
 soit sciemment apporté, en France ou à l'étranger, une aide directe ou indirecte à l'Allemagne ou à ses alliés, 
 soit porté atteinte à l'unité de la nation ou à la liberté des Français, ou à l'égalité entre ceux-ci".
 En droit des successions, l'indignité successorale régit les cas dans lesquels des personnes, qui devraient en principe pouvoir hériter mais en sont exclues.

Droit des successions